Stomaž (Ajdovščina), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Ajdovščina
 Stomaž (Sežana), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Sežana